4-я гвардейская армия — оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР во время Великой Отечественной войны. 
Ранее — 24-я армия. Преобразована весной 1943 г. (по одним источникам — 16 апреля 1943 г., по другим — 5 мая 1943 г.)Прошла боевой путь от Сталинграда до Вены. Участвовала в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской операциях. Принимала участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. Расформирована: март 1947 г.

История 
Создана 5 мая 1943 г. (директива Ставки ВГК от 16 апреля 1943 г.) путем преобразования 24-й армии в составе Степного военного округа. В неё были включены 20-й и 21-й гвардейские стрелковые и 3-й гвардейский танковый корпуса. 3 июля выведена в резерв Ставки ВПС, 18 июля включена в состав Степного фронта, а 23 июля вновь выведена в резерв Ставки ВГК. С 13 августа вошла в состав Воронежского фронта и участвовала в Белгородско-Харьковской стратегической наступательной операции. Развивая наступление, её войска вышли к Днепру и форсировали его. 2 сентября армия переподчинена Степному фронту (с 16 октября 2-му Украинскому фронту). В ноябре-декабре она вела бои по расширению плацдарма на криворожском направлении. В январе 1944 г. 4-я гвардейская армия участвовала в Кировоградской наступательной операции, а с 24 января по 17 февраля действовала на направлении главного удара фронта в Корсунь-Шевченковской операции. К 3 февраля войска армии во взаимодействии с другими армиями 2-го и 1-го Украинских фронтов создали внутренний фронт окружения, а к 18 февраля завершили разгром корсунь-шевченковской группировки противника. В марте-апреле армия участвовала в Уманско-Ботошанской операции, в ходе которой её соединения форсировали Днестр и вышли с севера на подступы к Кишиневу. В августе армия участвовала в Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции, 5 сентября выведена в резерв Ставки ВГК, а 3 ноября передана в состав 3-го Украинского фронта. Принимала участие в Будапештской стратегической наступательной, Балатонской фронтовой оборонительной и Венской стратегической наступательной операциях.

14 июня 1945 года командующий 4-й гвардейской армии встретился с командующим американской армией в Вальдзее (Австрия). В честь этой встречи летчиками 136-й штурмовой авиационной дивизии был устроен воздушный парад над пунктом встречи. В параде участвовало 57 самолётов.

Состав 
(на 1 мая 1945 года)

Стрелковые части:
 20-й гвардейский стрелковый корпус:
 5-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия
 80-я гвардейская стрелковая дивизия
 21-й гвардейский стрелковый корпус:
 41-я гвардейская стрелковая дивизия
 62-я гвардейская стрелковая дивизия
 66-я гвардейская стрелковая дивизия
 69-я гвардейская стрелковая дивизия
 31-й гвардейский стрелковый корпус:
 4-я гвардейская стрелковая дивизия
 34-я гвардейская стрелковая дивизия
 40-я гвардейская стрелковая дивизия

Части связи:
 132-й отдельный Кишинёвский орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды полк связи.

Командный состав

Командующие 
 генерал-лейтенант Кулик, Григорий Иванович (20 апреля — 22 сентября 1943 года)
 генерал-лейтенант Зыгин, Алексей Иванович (22-27 сентября 1943 года)
 генерал-лейтенант Галанин, Иван Васильевич (28 сентября 1943 года — 5 января 1944 года)
 генерал-майор Рыжов, Александр Иванович (6 января — 2 февраля 1944 года)
 генерал-лейтенант Смирнов, Илья Корнилович (3-22 февраля 1944 года)
 генерал-майор Рыжов, Александр Иванович (23 — 27 февраля 1944 года)
 генерал-лейтенант Галанин, Иван Васильевич (28 февраля — 25 ноября 1944 года)
 генерал армии Захаров, Георгий Фёдорович (29 ноября 1944 года — 1 марта 1945 года)
 генерал-лейтенант Захватаев, Никанор Дмитриевич (1 марта — 10 июля 1945 года).
 генерал-полковник Гусев, Дмитрий Николаевич (июль 1945 года — март 1946 года).
 генерал-полковник Романовский, Владимир Захарович (18 мая 1946 года —  1948 год).

Начальники штаба 
 генерал-майор Верхолович, Павел Михайлович (20 апреля 1943 года — 2 марта 1944 года).
 генерал-майор, с 19.04.1945 генерал-лейтенант Деревянко, Кузьма Николаевич (2 марта 1944 года - 10 июля 1945 года)

Члены Военного совета 
 полковник, с 24.8 1943 г. генерал-майор Гаврилов, Иван Александрович (20 апреля 1943 г. — 23 августа 1944 г.);
 полковник Шепилов, Дмитрий Трофимович (26 августа 1944 г. — 1946);

Начальники артиллерии 
 генерал-майор, с 19.04.1945 генерал-лейтенант  Цикало, Михаил Пантелеевич (апрель 1944 года — май 1945 года)

Подчинённость 
Входила в состав фронтов:
 Степной фронт (с 18 июля 1943 г. по 13 августа 1943 г. и со 2 сентября 1943 по 16 октября 1943 г.)
 Воронежский фронт (с 13 августа 1943 г.)
 2-й Украинский фронт (с 16 октября 1943 г.)
 3-й Украинский фронт (с 3 ноября 1944 г.)
После Великой Отечественной войны вошла в состав Центральной группы войск, образованной на базе управления 1-го Украинского фронта.

Вначале дислоцировалась на территории Чехословакии, в конце 1945 г была выведена на территорию Венгрии.

На 1.12.1945 г в состав 4 гвардейской армии входили:
 21-й гвардейский стрелковый корпус (62 гв, 69 гв сд, 18 гв мехд, 912 осапб, 122 обс, 159 кабр, 21 гв мп РА, 853 озад);
 25-й гвардейский стрелковый корпус (111 гв, 113 гв сд, 16 гв мехд, 140 кабр);
 31-й гвардейский стрелковый корпус (4 гв, 34 гв сд, 17 гв мехд, 327 кабр);
 37-я зенитно-артиллерийская дивизия;
 9-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада;
 123-я армейская пушечная артиллерийская бригада;
 56-я инженерно-саперная бригада;
 152-й армейский танковый полк.

Перед расформированием входила в состав Одесского военного округа.

Участие в войсковых операциях 
Участвовала в следующих боях и войсковых операциях:
 Курская битва
 Сталинградская битва
 Битва за Днепр
 Кировоградская наступательная операция
 Корсунь-Шевченковская операция
 Уманско-Ботошанская операция
 Ясско-Кишинёвская операция
 Будапештская операция
 Балатонская оборонительная операция 
 Венская операция
 Грацко-Амштеттенская наступательная операция

См. также 
 24-я армия (СССР)

Примечания

Литература 
 Военный энциклопедический словарь. — М.: Военное издательство, 1983.
 Воронцов Т.Ф., Бирюков Н. И., Смекалов А. Ф., Шинкарев И. И., От Волжских Степей до Австрийских Альп. — М.: Воениздат, 1971. C.258 
 Воронцов Т.Ф., Бирюков Н. И., Смекалов А. Ф., От Сталинграда до Вены. — СПб.: Совет ветеранов 4-й гвардейской армии, Петрополис, 2005 г. под ред. Брунцева В., 2005, С.332, ISBN 5-9676-0029-9
 Гусев Д. Н., Шепилов Д. Т. Семенов В.Н, Смирнов В. Ф., Тереножкин А. И. От Сталинграда до Вены: Боевой путь Н-ской Гвардейской Армии. — : Действующая армия, 1945 
 Гусев Д. Н., Шепилов Д. Т. Семенов В.Н, Смирнов В. Ф., Тереножкин А. И. От Сталинграда до Вены: Боевой путь Н-ской Гвардейской Армии. — : Репринтное издание 2020 г. под ред. Брунцева В., 2020

Ссылки 
 4-я Гвардейская армия. — Великая Отечественная Война 1941—1945 гг. Приложение к официальному сайту Министерства Обороны России.
 4-я Гвардейская армия. — Виртуальный Музей 4-й Гвардейской Армии
 4-я Гвардейская Армия.- Боевые действия Красной армии в ВОВ

Общевойсковые армии СССР во время Великой Отечественной войны
Советская гвардия
Гвардейские армии
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1948 году